Harga peut désigner :
 Harga, une commune du Burkina Faso ;
 Harga, un film documentaire de Leila Chaibi sorti en 2011 ;
 , une série télévisée de Lassaad Oueslati diffusée en 2021-2022.